Ри́пли () — английская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Рипли, Александра (1934—2004) — американская писательница.
  (1952—2014) — американский бейсболист.
 Рипли, Артур (1897—1961) — американский киносценарист, монтажёр, режиссёр и продюсер.
  — американский юрист, генеральный прокурор Американского Самоа (2007—2013).
 Рипли, Ваймоойя — самоанская яхтсменка, чемпионка Тихоокеанских игр в классе «Лазер» в командном разряде (2019).
  (1906—1962) — канадский хоккеист, финалист Кубка Стэнли в составе клуба «Чикаго Блэкхокс» (1931).
  (1813—1882) — британский предприниматель и политик, член Палаты общин (1868—1869, 1874—1880).
  (1786—1835) — американский юрист и политик, член Палаты представителей от штата Мэн (1826—1830), брат Элизера Рипли.
  (1794—1870) — американский военный деятель, начальник Артиллерийского корпуса Армии США (1861—1863).
  (1867—1933) — британский военный деятель, кавалер Креста Виктории за участие в сражении при Обере (1915).
  (ок. 1415—1490) — английский религиозный деятель и алхимик.
 Рипли, Джордж (1802—1880) — американский религиозный деятель и философ.
  (род. 1966) — британский крикетчик и тренер, победитель турнира Twenty20 в качестве тренера команды графства Нортгемптоншир (2013, 2016).
  (род. 1953) — американский прыгун с шестом, чемпион США (1978, 1982), мировой рекордсмен (1975—1976, 1976—1978, 1979—1980).
 Рипли, Коннор (род. 1993) — английский футболист, вратарь.
  (1822—1881) — американский юрист, председатель Верховного суда штата Миннесота (1870—1874).
 Рипли, Линн Аннет (более известна как Твинкл; 1948—2015) — британская певица.
 Рипли, Рея (наст. имя — Деми Беннетт; род. 1996) — австралийский рестлер.
  (1901—1996) — британский легкоатлет, бронзовый медалист летних Олимпийских игр в эстафете 4×400 м (1924).
 Рипли, Роберт (1890—1949) — американский художник комиксов, предприниматель и антрополог-любитель.
 Рипли, Росвелл (1823—1887) — американский военный, участник Мексиканской войны и публицист.
 Рипли, Сидни Диллон (1913—2001) — американский орнитолог.
  (род. 1967) — британский футболист, чемпион Англии в составе клуба «Блэкберн Роверс» (1995).
  (1807—1897) — американский политик, член Палаты представителей от штата Нью-Йорк (1846—1847).
 Рипли, Уильям Зебина (1867—1941) — американский экономист.
  (1832—1905) — американский военный деятель, обладатель Медали Почёта за участие в сражении при Малверн-Хилл.
 Рипли, Фэй (род. 1966) — английская актриса и писательница.
  (1782—1839) — американский военный и политический деятель, председатель Палаты представителей штата Массачусетс (1811—1812), член Палаты представителей США от штата Луизиана (1835—1839), брат Джеймса Рипли.
  (род. 1963) — американская музыкантка и театральная актриса, лауреат премии «Тони» за лучшую роль в мюзикле (2009).
  (1891—1982) — американский баскетбольный тренер, член Зала славы баскетбола (с 1973).
  (1947—2010) — британский регбист, победитель Чемпионата пяти наций в составе сборной Англии (1974).

Вымышленные персонажи 
 Эллен Рипли — персонаж серии фильмов «Чужой», а также комиксов и компьютерных игр по ним.
 Том Рипли — персонаж цикла психологических криминальных триллеров Патриции Хайсмит и ряда экранизаций по ним.

Топоним 
 Рипли — город в Великобритании, в графстве Дербишир.
 Рипли — старинный замок в Англии.
 Рипли — город в США, в штате Западная Виргиния.
 
 Рипли (тауншип, округ Додж, Миннесота)
 Рипли (тауншип, округ Моррисон, Миннесота)

Примечания